Ludność Francji liczy 65 800 tys. (1 stycznia 2011), z czego 63 100 tys. we Francji metropolitarnej. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 108 osób na km2.

Ludność Francji na przestrzeni lat 

Przyrost naturalny: 3,1‰ (2000).

W 1996 w miastach zamieszkiwało 73% ludności. W 2011 według badań Narodowego Instytutu Statystycznego we Francji mieszkało 65 mln ludzi. Społeczeństwo tworzą w ogromnej większości Francuzi, których było 53,3 mln (82% ogółu). Państwo francuskie nie uznaje prawnie mniejszości narodowych, jednak do znaczących mniejszości narodowych i etnicznych można zaliczyć:
 muzułmanów, 6,5 mln (10% ogółu)
 innych imigrantów, 5,2 mln (8% ogółu)

Religijność 
Dominują wyznawcy katolicyzmu (48,5 – 52% społeczeństwa), poza którymi jedyną większą wspólnotę religijną tworzą muzułmanie (8,5 – 10%). Oprócz tego we Francji mieszkają m.in. protestanci (1,5 – 2,1%), żydzi (1 – 1,8%), buddyści (1 – 1,3%) oraz hinduiści (0,8 – 1%) i sikhowie (0,7 – 1%). Znaczny odsetek ludności kraju (32 – 38,5%) stanowią ateiści.

Statystyka urodzeń i zgonów 

Poniższe statystyki dotyczą Francji Metropolitarnej i nie obejmują terytoriów zamorskich.

Przypisy 

 
Francja